Valva může být:

v geografii
 Valva (město) – starobylé město v provincii L'Aquila
 Valva (hora) – hora v Severní Americe
 Valva (SA) – obec v Salerno

v biologii
 valva – lastura, laicky škeble či mušle
 valva – chlopeň v anatomii